El nombre Gustav ha sido usado por cinco ciclones tropicales en el océano Atlántico:

 1984 - Tormenta tropical Gustav.
 1990 - Huracán Gustav. 
 1996 - Tormenta tropical Gustav. 
 2002 - Huracán Gustav. 
 2008 - Huracán Gustav.